La  en allemand,  « Manufacture aéronautique bavaroise »),  peut référer à deux entreprises allemandes :

 La Bayerische Flugzeugwerke fondée dans les années 1910. En 1916 la société fusionne avec la Rapp Motorenwerke, et prendra la nom de Bayerische Motoren Werke (BMW) l'année suivante.

 La Bayerische Flugzeugwerke (BFW) fondée en 1926 pour reprendre l'activité des Constructions aéronautiques Udet. Willy Messerschmitt y travaille comme directeur technique, en parallèle de sa propre société : la Flugzeugbau Messerschmitt GmbH. La BFW fait faillite en 1931, puis est recréée en 1933. Le , Messerschmitt nommé PDG de BFW fusionne les deux sociétés, qui devient Messerschmitt AG.

Avionneur en Allemagne
Constructeur aéronautique allemand disparu
Entreprise fondée en 1926